Евтим (Ефтим) Костов Лимончев е български общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Евтим Лимончев е роден в град Охрид, тогава в Османската империя. Син е на Коста Лимончев, виден член на Охридската българска община и участник в Охридското съзаклятие от 1881 година. Завършва Железарското училище в Княжево. Работи като машинист в Баронхиршовата железница. В 1899 година със засилването на македоно-одринското революционно движение Лимончев заедно с другарите му машинисти Димитър Попов, Антон Иванчев от Одрин, Найден Цветков и Райчо Гавазов е привлечен към ВМОРО от Лазар Димитров в Одрин. Изпълнява различни задачи за пренос на революционни материали по железницата.

По-късно е началник на железопътното депо в София.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български имигранти от Македония в София